Досуђе је насеље у општини Гусиње у Црној Гори. Према попису из 2011. било је 306 становника (према попису из 2003. било је 265 становника).

Демографија 
У насељу Досуђе живи 185 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 37,1 година (36,9 код мушкараца и 37,4 код жена). У насељу има 70 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,79.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори